Тревор Хэй (; род. 17 октября 1945, Уогга-Уогга) — австралийский шахматист, мастер. Чемпион Австралии 1972 года, победитель открытого чемпионата Австралии 1975 года (оба раза поделил 1—2 места с М. Фуллером; в 1972 году между ними был проведён дополнительный матч, который завершился со счетом 5 : 5), чемпион Австралии среди юниоров 1961 года. Серебряный призёр чемпионата Австралии 1963 года. В составе сборной Австралии участник двух шахматных олимпиад (1964 и 1972).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Т. Хэя в базе Chessgames
 Личная карточка Т. Хэя на сайте 365Chess

Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад